La gare d'Aïn M'lila est une gare ferroviaire algérienne située sur le territoire de la commune d'Aïn M'lila, dans la wilaya d'Oum El Bouaghi.

Situation ferroviaire 
La gare est située à l'est de la ville d'Aïn M'lila. C'est une gare intermédiaire de la la ligne d'El Guerrah à Touggourt et la gare origine de la ligne d'Aïn M'lila à El Aouinet. Elle est précédée de la gare d'El Guerrah et suivie de celle d'Aïn Yagout sur la ligne d'El Guerrah à Touggourt ; elle est suivie de celle d'Aïn Fakroun sur la ligne d'Aïn M'lila à El Aouinet.

Histoire

Service des voyageurs

Accueil

Desserte 
La gare d'Aïn M'lila est desservie par :

 les trains grandes lignes de la liaison Alger - Tébessa ;

 les trains régionaux des liaisons :
 Skikda - Aïn Touta ;
 Constantine - Biskra.

Intermodalité

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Ligne d'El Guerrah à Touggourt
 Ligne d'Aïn M'lila à El Aouinet
 Liste de gares en Algérie

Lien externe 
 .

Gare dans la wilaya d'Oum El Bouaghi
Gare-Ain M'lila
Gare-Ain M'lila